Amerikai Egyesült Államok
 Douglas (Alabama)
 Douglas (Alaszka)
 Douglas (Arizona)
 Douglas (Észak-Dakota)
 Douglas (Georgia)
 Douglas (Chicago)
 Douglas (Knox megye, Illinois)
 Douglas (St. Clair megye, Illinois)
 Douglas (Indiana)
 Douglas (Massachusetts)
 Douglas (Allegan megye, Minnesota)
 Douglas (Olmsted megye, Minnesota)
 Douglas (Nebraska)
 Douglas (Nyugat-Virginia)
 Douglas (Ohio)
 Douglas (Oklahoma)
 Douglas (Washington)
 Douglas (Wyoming)

 Ausztrália
 Douglas (Toowomba, Queensland)
 Douglas (Townsville, Queensland)

 Belize
 Douglas (Belize)

 Dél-afrikai Köztársaság
 Douglas (Észak-Fokföld)

 Egyesült Királyság
 Douglas (Antrim megye), Észak-Írország
 Douglas (Dél-Lanarkshire), Skócia
 Douglas (Dundee), Skócia

 Falkland-szigetek
 Douglas (Falkland-szigetek)

 Írország
 Douglas (Cork)

 Kanada
 Douglas (Brit Columbia)
 Douglas (Manitoba)
 Douglas (Új-Brunswick)

 Man sziget
 Douglas (Man)

 Új-Zéland
 Douglas (Taranaki)

Nevek
 Douglas (keresztnév)
 Douglas (vezetéknév)